Вячесла́в Влади́мирович (Вячесла́в Моше́) Ка́нтор () — российский, израильский и британский предприниматель, миллиардер, общественный деятель, коллекционер предметов искусства. Кавалер ордена Почётного легиона и многих других наград разных государств. По состоянию на 2021 год является владельцем более 94 % акций производителя минеральных удобрений «Акрон». Летом 2022 года Кантор передал 45,1% акций «Акрона» троим топ-менеджерам, формально перестав быть обладателем контрольного пакета.

В 2021 году журнал Forbes оценивал состояние Кантора в 7,5 миллиарда долларов США.

Из-за «связи с Путиным» находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины.

Биография 
Кантор родился 8 сентября 1953 года в Москве, СССР. В 1976 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), потом занимался научной работой в МАИ и НПО «Спектр». В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Автоматическое управление космическими летательными аппаратами» и получил степень кандидата технических наук. В открытом доступе диссертации Кантора нет, однако, по данным Российской государственной библиотеки, она хранится в Научно-технической библиотеке МАИ. В основе этой работы идея отражателя солнечного света, который бы мог освещать Землю даже ночью. Кантор рассказал об этом проекте в популярной форме на страницах газеты «Правда» в статье, написанной совместно с Жоресом Алфёровым (1981 год).

В конце 1980-х годов Кантор организовал коммерческий центр «Композит», занимавшийся продажей компьютерной техники и её установкой на промышленных предприятиях. В 1989—1993 годах занимал должность генерального директора российско-американского предприятия «Интелмас». В начале 1990-х получил контракт на проведение экологической экспертизы на новгородском химическом предприятии «Азот». В 1993 году принял участие в приватизации «Азота», приобретя 30 % акций (дальше акции постепенно докупались), после приватизации предприятие было переименовано в «Акрон», и его возглавила команда во главе с Кантором.

В 1994 году в состав компании «Акрон» было включено АО «Дорогобуж», являющееся одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Смоленской области России.

Международные санкции 
6 апреля 2022 года, после вторжения России на Украину, Великобритания ввела персональные санкции против Кантора как против крупнейшего держателя акций компании «Акрон», обладающей стратегической важностью для российских властей. В июне 2022 года Кантор передал 45,1% акций «Акрона» в доверительное управление троим топ-менеджерам: главе совета директоров Александру Попову (14,6%), вице-президенту Дмитрию Хабрату (16%) и руководителю юруправления Павлу Вавилову — (14,5%). Под контролем бизнесмена осталось всего 40,9%. Официальных постов в «Акроне» Кантор не занимает, но опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что он по-прежнему управляет компанией.

8 апреля 2022 года ЕС ввёл санкции против Кантора,  так как он «несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». . В апреле же итальянские власти решили конфисковать у бизнесмена 11 вилл. Процедура заняла целых четыре месяца – из-за сложной схемы владения – и завершилась только к сентябрю. Все виллы расположены на Изумрудном берегу (Costa Smeralda) на севере Сардинии. Одна из них раньше принадлежала матери бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, другая – его младшему брату Паоло

Также находится под санкциями Украины и Швейцарии

Состояние 
Кантор входит в число богатейших людей России и мира по версии Forbes.

Состояние Кантора, $ млрд

Примечание: в 2011—2019 годах капитал указан по состоянию на март соответствующего года, в 2020 году — на апрель.

Основа бизнеса Кантора — 94,2 % акций российского производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон». В Группу «Акрон» входят два производителя азотных и сложных удобрений (ПАО «Акрон» в Новгородской и ПАО «Дорогобуж» в Смоленской областях), три добывающие компании (в Мурманской области, Пермском крае и в провинции Саскачеван в Канаде), морские терминалы (в Калининграде, эстонских портах Мууга и Силламяэ).

Кантор является мажоритарным владельцем акций Московского конного завода № 1, основанного в 1924 году для сохранения генофонда орловской рысистой породы лошадей.

Личная жизнь

Общественная деятельность 
С июня 2007 по апрель 2022 года Вячеслав Кантор занимал пост президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

В 2010 году по инициативе Кантора был учреждён Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете. В 2007 году Кантор стал президентом «Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы», созданного по итогам Международной конференции, состоявшейся 24—25 мая 2007 года в Люксембурге. В 2008 году основал Европейский совет по толерантности и примирению (ЕСТП), в котором является президентом при председательстве Тони Блэра.

Кантор является президентом и основателем фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и сыграл ключевую роль в проведении форумов, прошедших с 2005 по 2020 годы.

В 2019 году Кантор был назначен канцлером Совета «Яд Вашем», до этого, с 2010 года он был вице-председателем Совета организации.

Благотворительные проекты 
В 2006 году Вячеслав Кантор выступил в роли учредителя Европейского еврейского фонда, некоммерческой организации, целью которой является развитие еврейской жизни в Европе. С июня 2007 года он занимает пост президента фонда.

В 2013 году, после пожара в интернате «Оксочи» в Новгородской области, Кантор полностью профинансировал строительство нового жилого корпуса для пациентов Маловишерского психоневрологического интерната в деревне Подгорное. Для Новгородского музея-заповедника он приобрёл спектрометр «Tracer», необходимый для исследования и реставрации фресковой живописи.

В 2019 году Кантор выступил с благотворительной инициативой создания на территории Новгородской области системы гериатрической реабилитации. В 2020 году он профинансировал создание гериатрического центра на базе Клинического госпиталя ветеранов войн в Великом Новгороде.

Вячеслав Кантор является инициатором многих других благотворительных проектов за пределами России.

 Искусство

Вячеслав Кантор является президентом Музея искусства авангарда (МАГМА), основанного по его инициативе в Москве в 2001 году. Коллекция музея представляет собой самое большое и важное частное собрание искусства русского авангарда XX века. Это течение развивалось на территории Европы, США, Российской империи и СССР с 1890 года по настоящее время, объединив таких художников, как Марк Шагал, Хаим Сутин и Марк Ротко. Целью Кантора изначально было собирать работы художников еврейского происхождения. Оценочная стоимость коллекции — примерно 500 миллионов долларов.

Награды 
Кантор награждён орденами и медалями России и других стран:
 орден Дружбы (Россия, 1998);
 офицер ордена Заслуг перед Республикой Польша (Польша, 2005);
 орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2007);
 орден Леопольда I (Бельгия, 2009);
 медаль «За заслуги в области толерантности» (Польша, 2011);
 Кавалер ордена Почётного легиона (Франция, 2012);
 Кавалер Большого Креста Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 2013);
 Большой Крест Национального ордена «За заслуги» (Ordinul Național Pentru Merit) (Румыния, 2014);
 Офицер Ордена Почётного легиона (Франция, 2014, вручён в 2015);
 орден Почёта (Россия, 2016);
 Офицер Ордена Короны (Бельгия, 2020);
 Большой золотой Почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Командорский крест 1-й степени) (Австрия, 2021);

 Почётные звания
 Почётный гражданин Великого Новгорода (1997);
 Почётный доктор Тель-Авивского университета (2004), основатель Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете (с 2010 года);
 Почетный член Российской академии художеств (2018).

Возглавляемые организации 
Вячеслав Кантор является президентом Европейского совета по толерантности и примирению, президентом фонда «Всемирный форум памяти Холокоста», председателем Европейского еврейского фонда, президентом Музея искусства авангарда (МАГМА).

С 2007 по 2022 год он являлся президентом Европейского еврейского конгресса, а также президентом Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. В 2013—2022 гг. был председателем Политического совета Всемирного еврейского конгресса.

Примечания

Ссылки 
 Вячеслав Моше Кантор (сайт) 

Предприниматели России
Общественные деятели России
Меценаты России
Коллекционеры русского авангарда
Основатели музеев России
Кандидаты технических наук
Президенты Российского еврейского конгресса
Почётные члены РАХ
Почётные доктора Тель-Авивского университета
Миллиардеры России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Русские эмигранты четвёртой волны в Великобритании